

Межна — річка в Удмуртії, права притока Ками
 Межна — присілок, Сарапульський район, Удмуртія